Фердинанд Мария Алберт Амадей Филиберт Винсент Савойски-Каринян или Савойски-Генуезки (; ; * 15 ноември 1822, Флоренция; † 10 февруари 1855, Торино) е 1. херцог на Генуа (1831 – 1855), военен и роодначалник на клона Савоя-Генуа.

Биография 
Той е вторият син на Карл Алберт Савойски-Каринян (1798 – 1849) – крал на Сардиния, и на съпругата му ерцхерцогиня Мария Терезия Австрийска (1801 – 1855) – дъщеря на Фердинанд III фон Хабсбург-Лотарингия, велик херцог на Тоскана, и на принцеса Мария Луиза Бурбон Неаполитанска-Сицилия. По-големият му брат Виктор Емануил II (1820 – 1878) е крал на Сардиния.

В похода против австрийците от 1848 и 1849 г. Фердинанд Савойски ръководи дивизия във войската на Пиемонт. През битката при Новара на 23 март 1849 г. извоюва победа.

Умира на 10 февруари 1855 г. на 32 години в Торино. Съпругата му Елизабет Саксонска се омъжва повторно на 4 октомври 1856 г. за маркиз Николо Джузепе Рапало (1825 – 1882).

Фамилия 
Фердинанд Савойски се жени на 22 април 1850 г. в Дрезден за Елизабет Саксонска (* 4 февруари 1830; † 14 август 1912) – дъщеря на крал Йохан Саксонски и на Амалия Августа Баварска. Те имат две деца:
 Маргарита Мария Тереза Йоана Савойска (20 ноември 1851, Торино – 4 януари 1926, Бордигера), 1-ва кралица консорт на Италия, омъжва се на 22 април 1868 г. в Торино за Умберто I (1844 – 1900) – крал на Италия, син на крал Виктор Емануил II, имат един син;
 Томас Алберт Виктор Савойски-Генуезки (6 февруари 1854, Торино – 15 април 1931, Торино) – 2-ри херцог на Генуа, адмирал, жени се през 1883 г. в Нимфенбург за принцеса Изабела Баварска (1863 – 1924) – дъщеря на принц Адалберт Баварски; имат четирима сина и две дъщери.

Източници

Външни препратки 
 Duchi di Genova, geneall.net
 Savoia-Carignano, sardimpex.com

Родени през 1822 година
Починали през 1855 година
Херцози в Италия
Савойска династия
Починали в Торино
Родени във Флоренция
Генуезци
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже